Ci sono quattro comete scoperte o co-scoperte dagli astronomi tedeschi Arnold Schwassmann e Arno Wachmann che hanno Schwassmann-Wachmann quale nome o parte del nome:

tre di esse sono periodiche:

 29P/Schwassmann-Wachmann (29P/1927 V1, Schwassmann-Wachmann 1)
 31P/Schwassmann-Wachmann (31P/1929 B1, Schwassmann-Wachmann 2)
 73P/Schwassmann-Wachmann (73P/1930 J1, Schwassmann-Wachmann 3)

l'altra è la cometa non periodica:

 C/1930 D1 (Peltier-Schwassmann-Wachmann).